Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die KIA Korea Open 2014 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. September 2014 stattfand; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Seoul